Xi Canis Majoris è il nome per definire due stelle della costellazione del Cane Maggiore:
Xi1
Xi2